Playthings – film del 1918 diretto da Douglas Gerrard
Playthings – cortometraggio del 2010 diretto da Jason Ambrus 
Playthings – film del 2014 diretto da Brian Boenau e Bryan Loy